Ор'єнг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ор'єнг — місто у Швеції, у лені Вермланд.